Pakistanische Diademnatter ist der deutsche Artname für folgende Schlangen (Unterfamilie Eigentliche Nattern (Colubrinae), Gattung Spalerosophis):

 Spalerosophis atriceps (Fischer, 1885)
 Spalerosophis diadema (Schlegel, 1837)